Kraj Gornji, falu Horvátországban Zágráb megyében, Dubravicához tartozik
Kraj Gornji, falu Horvátországban Zágráb megyében, Marija Goricához tartozik